John Maitland (1. earl Lauderdale)
 John Maitland (1. książę Lauderdale)
 John Maitland (parlamentarzysta)

Zobacz też